Дмитрий Иванович Бара́шкин (, д. Шевели, Лиозненский район — ) — сталевар Минского автомобильного завода Министерства автомобильной промышленности СССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Участник партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. С 1944 года — рабочий на строительстве, с 1945 года — подручный сталевара, в 1947—1972 годах — сталевар Минского автомобильного завода.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1966 года за успешное выполнение планов и достижение высоких производственных показателей был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Депутат Верховного Совета БССР в 1955—1967 годах. Почётный гражданин Минска (1968).

Жил в городе Минск. Умер в 2004 году.

Примечания

Литература 
 Савицкий А. След прокладывает первый. — , 1971.
 Героі працы : [Барашкін Д. І.] // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лёзненскага раёна. — : БелЭн, 1992. — С. 568.
 Наш славуты зямляк: [Герой Сацыялістычнай Працы Барашкін Д. І.] // Сцяг перамогі. — 1979. — 9 кастрычніка.
 М. Шиманский. Верность  // Труд, талант, доблесть: В 2-х ч. Ч. 1 / Сост. Е. Э. Павлюць, Б. И. Сушкевич, В. В. Шарпило. — : Беларусь, 1981. — С. 49—57. — 414 с., ил.
 Регионы Беларуси: энциклопедия. В 7 т. Т. 2. Витебская область. В 2 кн. Кн. 1 / редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2010. — С. 35. — 536 с.: ил. — ISBN 978-985-11-0525-6.

Ссылки 
 
 Биографические сведения 

Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 4-го созыва
Почётные граждане Минска
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Делегаты XXI съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 6-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании